Benedek Tibor (1892–1974) mikológus, lichenológus
 Benedek Tibor (1911–1963) színész
 Benedek Tibor (1972–2020) háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, edző, előbbinek az unokája